Родионка — название населённых пунктов:

Россия 
 Родионка — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Родионка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.